Диа́на Серге́евна Арбе́нина (в девичестве Кулаче́нко, ) — российский музыкант, поэтесса, певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» (Санкт-Петербург), художник, писательница, заслуженная артистка Чеченской Республики (2006).

Биография 
Диана Кулаченко (после замужества — Арбенина) родилась 8 июля 1974 года в городе Воложине Минской области Белорусской ССР, в семье журналистов. Отец — Сергей Иванович Кулаченко (1950—2021). Мать — Галина Анисимовна Кулаченко (род. 1947), во втором браке — Федченко.

Когда Диане было три года, её семья переехала в город Борисов Минской области, затем на Крайний Север: жила в посёлке городского типа Ягодном Магаданской области (где окончила среднюю школу и училась у учителя музыки Людмилы Копыловой), на Колыме, на Чукотке, в Магадане.

В 1992—1993 годах училась в Магаданском государственном педагогическом институте на факультете иностранных языков. В 1994 году, после переезда в Санкт-Петербург, перевелась на отделение «русский язык как иностранный» филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, которое окончила в 1998 году.

Свои первые песни начала писать в 1991 году. В частности, этим годом датируется одна из самых известных её композиций — «Рубеж». К раннему периоду творчества относятся также песни «Я раскрашивал небо», «Вечер в Крыму», «Тоска», «Только шум на реке» и др. Концертная деятельность Кулаченко ограничивалась любительскими выступлениями и участием в различных студенческих конкурсах и мероприятиях.

19 августа 1993 года во время каникул в Санкт-Петербурге познакомилась с музыкантом Светланой Сургановой. Вместе они создали группу «Ночные снайперы». В 2002 году Светлана Сурганова покинула коллектив, и Арбенина осталась его единственной солисткой.

Арбенина является автором более 250 песен, более 150 стихотворений (их она предпочитает называть «антипеснями»), ряда рассказов и эссе.

Личная жизнь 
В 1993 году в Санкт-Петербурге Диана Кулаченко вышла замуж за музыканта, лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбенина (род. 21 ноября 1968, Ленинград), и взяла его фамилию. Через некоторое время развелась, но фамилию мужа оставила. Согласно интервью Константина Арбенина, брак был фиктивным и зарегистрирован с целью получения певицей прописки в Санкт-Петербурге.

4 февраля 2010 года в возрасте 35 лет родила в одной из специализированных клиник США двойняшек: сына Артёма и дочь Марту. Отцом детей, по словам Арбениной, стал американский бизнесмен с русскими корнями.

Общественная позиция 
3 июля 2014 года Арбенина выступила с концертом в Киеве. Артистка со сцены поддержала своих поклонников, проживающих на Украине и извинилась за своих российских коллег, которые до сих пор не поддержали своих украинских поклонников. Через некоторое время было отменено около 30 концертов «Ночных снайперов» в городах России и поэтический вечер, который должен был стать одним из событий фестиваля «Букмаркет» в Москве.

Во многих интервью Арбенина подчёркивает своё индифферентное отношение к политике.

С 2014 года Арбенина имеет статус «посла Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России».

С 2009 года принимает участие в акциях негосударственного благотворительного фонда «Подари жизнь».

С 2014 года участвует в творческом благотворительном проекте «Поколение М» и в образовательном проекте «Тотальный диктант».

Творчество 

Наряду с концертами в составе группы «Ночные снайперы» Арбенина регулярно проводит сольные акустические выступления, в том числе ежегодные декабрьские квартирники в Москве, участвует в сборных акциях и концертах, таких как «Своя колея» (сборный концерт памяти Владимира Высоцкого), «Памяти Булата Окуджавы» (концерт бардовской песни в Переделкине), выпускает собственные книги стихов.

В 2002 году приняла участие в записи музыкальной заставки к телевизионному реалити-шоу канала ТВС «За стеклом. Теперь ты в армии»; осенью 2002 года — в озвучивании русскоязычного перевода мультфильма «Элизиум» (персонаж — девушка-офицер Никс).

В 2004 году Арбенина выпустила сборник стихов и текстов «Катастрофически».

В 2005 году участвовала в сборном проекте группы Би-2 «Нечётный воин», в 2006 году записала партию бэк-вокала для двух композиций альбома группы Би-2 — «Молоко».

В 2007 году вышла книга Арбениной «Дезертир сна», в которую вошли большое количество публикуемых впервые стихов, тексты песен, проза, а также фотографии автора. В начале 2008 года была выпущена аудиоверсия «Дезертира сна» под названием «Дезертир сна: я говорю». На этой пластинке Арбенина сольно читает свои стихи.

В 2008 году вышла книга Арбениной «Колыбельная по-снайперски», а 8 июля[2009 года, в 35-й день рождения, состоялся моноспектакль «Мотофозо», поставленный режиссёром Ниной Чусовой.

В апреле 2012 года вышел поэтический сборник Арбениной «Аутодафе».

В декабре 2013 года издан сборник стихов и прозы разных лет «Спринтер», в 2014-ом — книга «Сталкер».

В 2013—2016 годах Арбенина была колумнистом журнала «Русский пионер» и участницей «Пионерских чтений».

В 2014—2016 годах, помимо концертных выступлений в городах России и мира, Арбенина проводила творческие встречи со студентами вузов.

В 2015 году Арбенина дебютировала на театральной сцене, сыграв роль Багиры в спектакле студии Константина Хабенского «Поколение М».

В 2015—2017 годах вела авторскую программу «Последний герой» на «Нашем радио».

21 апреля 2016 года открылась первая персональная выставка картин Арбениной в Центральном доме художника в Москве и продлилась до 9 мая.

14 июня 2018 года Арбенина выступила в Санкт-Петербурге хедлайнером на Фестивале болельщиков Чемпионата мира по футболу в России сразу после матча Россия — Саудовская Аравия.

Дискография 

За время существования рок-группы «Ночные снайперы» были записаны альбомы:
 «Вторая пуля» (неизданный альбом, 1995),
 «Капля дёгтя / В бочке мёда» (1998),
 «Алмазный британец» (сингл, 1999)
 «Детский лепет» (1999),
 «Канарский» (1999, выпущен в 2008 на виниле),
 «Рубеж» (2001),
 «Живой» (2002),
 «Цунами» (2002),
 «Тригонометрия» (концертный альбом, 2003),
 «SMS» (2004),
 «Симаута» (сингл, 2005),
 «Тригонометрия-2» (концертный альбом, 2005),
 «Koshika» (2006),
 «Бонни & Клайд» (2007),
 «Южный Полюс» (сингл, 2009),
 «Армия 2009» (2009),
 «Последний патрон» (DVD, 2009),
 «Армия-тур. Финал» (DVD, 2009),
 «Кандагар» (сингл, 2010),
 «Мотофозо» (DVD, 2011),
 «4» (2012),
 «Фиеста» (сингл, 2013)
 «Акустика. Песни как они есть» (диск 1. «Тени в раю», диск 2. «Между нами») (2013),
 «Мальчик на шаре» (2014),
 «Выживут только влюблённые» (2016),
 «Разбуди меня» (сингл, 2017),
 «Цой» (сингл, 2017)
 «Грустные люди» (сингл, 2018),
 «Инстаграм» (сингл, 2018)
 «Короны» (сингл, 2018)
 «Если не слабо» (сингл, 2018)
 «Умею летать без тебя» (OST «Любовницы» 2019)
 «Рингтоном» (сингл, 2019)
 «Невыносимая лёгкость бытия» (2019)
 «O2» (2020)
 «Remixes» (альбом ремиксов, 2020)

Книги 

 «Дрянь» (1996, стихи, картины)
 «Цель» (1996, тексты песен, картины)
 «30 песен „Ночных снайперов“» (2002, ноты, аккорды, тексты песен)
 «Патронташ» (2002, тексты песен, стихи, картины)
 «Катастрофически» (2004, тексты песен, стихи, картины)
 «Дезертир сна» (2007, тексты песен, стихи, проза, картины, фотографии + аудиокнига)
 «Колыбельная по-снайперски» (2008)
 «Аутодафе» (2012, тексты песен, стихи)
 «Спринтер» (2013, стихи, проза)
 «Сталкер» (2014, тексты песен)
 «Бег» (2017, тексты песен, стихи)
 «Тильда» (2017, проза)
«Снежный барс» (2020, проза, эссе, стихи, тексты песен)

Песни для кино

Участие в телепроектах 

 "Бойцовский клуб", шоу канала МТВ, Ночные Снайперы vs Рефлекс. Съемки программы - 26 июля 2003 г., эфир - 26 сентября 2003 года.
В 2004 году Арбенина участвовала в командной телеигре «Форт Боярд» с Леонидом Ярмольником и Оксаной Фёдоровой. Была в команде вместе с Алексеем Михалёвым, Еленой Коробовой, Михаилом Зеленским и Максимом Покровским.
 В декабре 2007 года — апреле 2008 года участвовала в телепроекте «Две звезды» в дуэте с Евгением Дятловым. Пара заняла второе место и получила приз Аллы Пугачёвой «Золотая звезда Аллы».
 В 2009 году участвовала в телепередаче «Большие гонки» на «Первом канале».
 В 2011 году заняла место тренера в украинском телешоу «Голос країни» («Голос страны»). Её подопечный Иван Ганзера стал победителем проекта. Во втором сезоне Арбенина также выступила в роли тренера и снова одержала победу: 1-е место в проекте занял участник её команды Павло Табаков.
 В 2015—2016 годах приняла участие в качестве судьи в двух сезонах музыкального развлекательного проекта «Главная сцена» на телеканале «Россия-1».
 В 2018 году стала одним из наставников в телешоу «Битва талантов» на телеканале «Муз-ТВ».
 В 2019 году стала одним из членов жюри в третьем сезоне телешоу «Ты супер!» на телеканале «НТВ».
 В 2020 году стала одним из членов жюри во втором сезоне проекта «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1».

Книга о Диане Арбениной и «Ночных снайперах» 

7 февраля 2020 года в московском издательстве «Бомбора» вышла книга музыкального журналиста Михаила Марголиса под названием «Редкая птица. Первая авторизованная биография Дианы Арбениной и группы „Ночные снайперы“» (Москва, 2020 год; ISBN: 978-5-04-106506-5; тираж — 6 000 экземпляров; книга содержит множество фотографий), приуроченная к большому концерту «Ночных снайперов» 14 февраля 2020 года на «ВТБ Арене» в Москве.

Награды и звания 
В 2004 году Арбенина стала обладателем независимой молодёжной премии «Триумф» за «достижения в области литературы и искусства».

В ноябре 2005 года после участия в рок-фестивале «Феникс. Возрождение жизни» в Гудермесе Арбениной присвоено почётное звание «Заслуженный артист Чеченской Республики».

В 2017 году получила премию «Золотой граммофон» за песню «Разбуди меня», в 2018 — за песню «Инстаграм», в 2019 — за песню «Рингтоном».

В 2018 году клип Арбениной на песню «Инстаграм», снятый Валерией Гай Германикой, получил награду как «Лучшее музыкальное видео» на Пражском международном кинофестивале.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт рок-группы «Ночные снайперы». // snipers.net
 Диана Арбенина на сайте «Звуки.ру»
 Все интервью Дианы Арбениной на радио «Эхо Москвы». // echo.msk.ru
 Вера Копылова. Редкая птица в белой рубахе. — Диана Арбенина: «С годами становлюсь всё торопливей». Газета «Московский комсомолец» // mk.ru (5 августа 2007 года)
 ВИДЕО. Диана Арбенина и «Ночные снайперы». «20 лет на сцене». — Концерт (запись 5 декабря 2013 года в московском Крокус Сити Холле). Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv
 ВИДЕО. Концерт Дианы Арбениной и Юрия Башмета («ВГТРК», 2016 год). — «Ночные снайперы» и Государственный симфонический оркестр под управлением маэстро Юрия Башмета выступят вместе! Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv
 Беседовала: Бэлла Волкова. «Я типичный пример жертвы». Диана Арбенина о Монеточке, борще и карьеристках. Информационное агентство России «ТАСС» // tass.ru (17 августа 2018 года)
 Автор и ведущий: Андрей Малахов. ВИДЕО. Программа «Прямой эфир». «Все тайны Дианы Арбениной» (выпуск от 4 июля 2019 года). — Одна из самых закрытых певиц российской эстрады Диана Арбенина накануне 45-летия пригласила ведущего «Прямого эфира» Андрея Малахова в свой новый подмосковный дом и раскрыла многие тайны своей жизни. Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv

Персоналии:Борисов
Рок-музыканты России
Рок-вокалисты России
Рок-вокалистки
Наставники телешоу «The Voice»
Ночные Снайперы
ЛГБТ в музыке
Заслуженные артисты Чечни